Абакумов, Алексей:
 Абакумов, Алексей Алексеевич (1946—2021) — российский учёный.
 Абакумов, Алексей Владимирович (род. 1963)— директор Дирекции «Радио России» ВГТРК, директор Дирекции информационных программ ГТК «Вести».